Saavedra ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro de Saavedra († 1529), spanischer Seefahrer und Entdecker
 Ángel de Saavedra (1791–1865), spanischer Schriftsteller und Politiker
 Ana Laura de la Torre Saavedra (* um 1965), mexikanische Badmintonspielerin, siehe Ana Laura de la Torre
 Antonio del Castillo y Saavedra (1616–1668), spanischer Maler und Bildhauer

 Carlos Saavedra Lamas (1878–1959), argentinischer Politiker
 Carola Saavedra (* 1973), brasilianische Schriftstellerin
 Catalina Saavedra (* 1968), chilenische Schauspielerin

 Cosme Saavedra (1901–1967), argentinischer Radrennfahrer 
 Cristóbal Saavedra Corvalán (* 1990), chilenischer Tennisspieler
 Dario Saavedra (1876–1909), surinamischer Pianist und Komponist
 Diego de Saavedra Fajardo (1584–1648), spanischer Diplomat und Schriftsteller
 Eduardo Saavedra (1829–1912), spanischer Bauingenieur
 Ernesto de la Torre Saavedra (* um 1960), mexikanischer Badmintonspieler, siehe Ernesto de la Torre
 Etelvina Villanueva y Saavedra (1897–1969), bolivianische Dichterin, Lehrerin und Feministin
 Fernando Saavedra (1847–1922), spanischer Priester der Passionisten
 Fernando de la Torre Saavedra (* 1961), mexikanischer Badmintonspieler, siehe Fernando de la Torre
 Francisco Saavedra de Sangronis (1746–1819), spanischer Offizier, Politiker und Ministerpräsident
 Guillermo Saavedra (1903–1957), chilenischer Fußballspieler
 Ignacio Saavedra (* 1999), chilenischer Fußballspieler
 Jerónimo Saavedra Acevedo (* 1936), spanischer Politiker
 José Alfredo Saavedra (* 1964), honduranischer Politiker

 Manola Saavedra (1936–2012), spanische Schauspielerin
 Mathías Saavedra (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616), spanischer Schriftsteller, siehe Miguel de Cervantes
 Noah Saavedra (* 1991), österreichischer Schauspieler
 Omar Saavedra Santis (1944–2021), chilenischer Schriftsteller
 Oscar Saavedra (1940–2018), bolivianischer Physiker
 Sebastián Saavedra (* 1990), kolumbianischer Automobilrennfahrer
 Stephanie Saavedra (* 1989), chilenische Leichtathletin

Saavedra ist der Name folgender geographischer Orte:

in der Antarktis:
 Saavedra Rock, Klippenfelsen der Duroch-Inseln

in Argentinien:
 Saavedra (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires
 Saavedra (Provinz Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires
 Saavedra (Chubut), Ort in der Provinz Chubut
 Partido Saavedra, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires

in Bolivien:
 General Saavedra, Stadt im Departamento Santa Cruz in Bolivien
 Municipio General Saavedra, Municipio im Departamento Santa Cruz in Bolivien
 Provinz Bautista Saavedra, Provinz im Departamento La Paz in Bolivien
 Provinz Cornelio Saavedra, Provinz im Departamento Potosí in Bolivien

in Chile:
 Puerto Saavedra, Stadt in Süd-Chile

Saavedra bezeichnet:
 Saavedra-Studie, eine Schachstudie